Литлтаун има више значења:
 Литлтаун (Аризона)
 Литлтаун (Пенсилванија)